Marco Schönbächler (Urdorf, 11 januari 1990) is een Zwitsers voetballer die speelt als middenvelder voor de Zwitserse club FC Zürich.

Carrière
Schönbächler speelt al heel zijn carrière voor FC Zürich, hij veroverde de landstitel in 2007 en 2009. En wist de beker te winnen in 2014 en 2016.

Hij maakte zijn debuut voor Zwitserland in 2014 en speelde twee interlands.

Statistieken

Erelijst
 FC Zürich
 Landskampioen: 2007, 2009
 Zwitserse voetbalbeker: 2014, 2016

Zwitsers voetballer